Neusattel bezeichnet

die Gemeinde Nové Sedlo u Žatce, Okres Louny, Tschechien
die Gemeinde Novosedly nad Nežárkou, Okres Jindřichův Hradec, Tschechien
den Ortsteil Novosedly der Gemeinde Dívčice, Okres České Budějovice, Tschechien
den Ortsteil Novosedly der Gemeinde Hřebečníky, Okres Rakovník, Tschechien

Oberneusattel (Horní Novosedly), Ortsteil von Dolní Novosedly im Okres Písek
Unterneusattel, Gemeinde im Okres Písek, siehe Dolní Novosedly

siehe auch: Neusattl